Körös, rivier in Roemenië en Hongarije
Kórós, plaats (község) en gemeente in Hongarije
Alexander Csoma de Kőrös (1784–1842), Hongaars filoloog en oriëntalist